6B peut faire référence à :
 Rumpler 6B, un hydravion militaire allemand ;
 Supermarine S.6B, un hydravion de course britannique ;
 .

Voir aussi